Friedrich von Berchtold (1781-1876) – botanico ceco
 Leopold Berchtold (1863-1942) – politico austriaco
 Joseph Berchtold (1897-1962) – politico e militare tedesco
 Hubert Berchtold (1950) – sciatore austriaco